est une expression anglaise signifiant « c'est l'heure ». Elle peut faire référence à :

Musique

Chanson 

 , chanson d'Imagine Dragons présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Jackie McLean sorti le  ;

 , album d'Imagine Dragons sorti le  ;
 , album de Billy Crawford sorti le  ;
 , album de The Guess Who sorti en  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de Max Roach sorti en  ;
 , album de Michael Bublé sorti le  ;
 , album de Stefanie Sun sorti le .